Marie Stuart, zie Maria I van Schotland
 Marie Stuart (champagne) - champagnemerk, vernoemd naar bovenstaande koningin

Zie ook
 Maria Stuart - doorverwijspagina